Lúčky mohou být:

 Lúčky (okres Ružomberok) – obec v severní části Slovenska
 Lúčky (okres Žiar nad Hronom) – obec ve střední části Slovenska
 Lúčky (okres Michalovce) – obec ve východní části Slovenska